Galli är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Amelita Galli-Curci (1882–1963), en italiensk-amerikansk koloratursångerska
 Aurora Galli (1996–), en italiensk fotbollsspelare
 Gigi Galli (1973–), en italiensk rallyförare
 Giovanni Galli (1958–), en italiensk före detta fotbollsmålvakt, numer politiker
 Mario Galli (1901–1937), en svensk violinist, dirigent och kapellmästare
 Nanni Galli (1940 – 2019), en italiensk racerförare